Robert Haldane ist der Name folgender Personen:

* Robert Haldane (Prediger) (1764–1842), schottischer Marineoffizier und Prediger
 Robert Haldane (Mathematiker) (1772–1854), schottischer Theologe und Mathematiker